Eunapius ist

 die latinisierte Form des Namens des Philosophen Eunapios von Sardes
 eine Gattung der Schwämme, siehe Eunapius (Gattung) mit dem Afrikanischen Süßwasserschwamm (Eunapius carteri)